Stan na: 25 listopada 2011

Brak placówki dyplomatycznej – państwo obsługiwane przez Ambasadę RP w Waszyngtonie (USA).

Konsulat Honorowy RP w Nassau
konsul honorowy: Edith Rebecca Powell (język konsula angielski)

Brak placówki – państwo obsługiwane przez Ambasadę RP w Kuwejcie. Pomoc konsularną obywatelom RP świadczą Ambasady Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii (wszystkie placówki w Manamie).

Brak placówki dyplomatycznej – państwo obsługiwane przez Ambasadę RP w Nowym Delhi w (Indie)

Konsulat Honorowy RP w Dhace
konsul honorowy: Reshadur Rahman (język konsula bengalski, angielski)

Brak placówki – państwo obsługiwane przez Ambasadę RP w Caracas (Wenezuela).

Ambasada RP w Królestwie Belgii w Brukseli
szef placówki: Artur Orzechowski (ambasador)
Strona oficjalna

Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE w Brukseli
szef placówki: Marek Prawda (ambasador - stały przedstawiciel)
Strona oficjalna

Stałe Przedstawicielstwo RP przy Kwaterze Głównej NATO
szef placówki: Jacek Najder (ambasador – stały przedstawiciel)
Strona oficjalna

Wydział Konsularny Ambasady RP w Brukseli
szef placówki: Piotr Wojtczak

Konsulat Honorowy RP w Gandawie
konsul honorowy: Jean-Marie De Baerdemaeker (język konsula niderlandzki, francuski, angielski, niemiecki, polski)

Konsulat Honorowy RP w La Louvière
konsul honorowy: Philippe Godfroid (język konsula francuski, angielski)

Instytut Polski w Brukseli
I radca - dyrektor IP: Natalia Mosor
Strona Oficjalna

Brak placówki – państwo obsługiwane przez Ambasadę RP w Meksyku w Meksyku.

Konsulat Honorowy RP w Belize City
konsul honorowy: Emil Argüelles (język konsula hiszpański, angielski)

Państwo obsługiwane przez Ambasadę RP w Abudży oraz Konsulat Generalny RP w Lagos (obie placówki w Nigerii).

Konsulat Honorowy RP w Kotonu
Konsul honorowy: Krystyna Hounkponou (język konsula polski, francuski)

Brak placówki - państwo obsługuje Ambasada RP w Nowym Delhi (Indie).

Ambasada RP w Republice Białorusi w Mińsku
szef placówki: Konrad Pawlik (ambasador)
Strona oficjalna

Konsulat Generalny RP w Brześciu
konsul generalny: Piotr Kozakiewicz
Strona oficjalna

Konsulat Generalny RP w Grodnie
konsul generalny: Jarosław Książek
Strona oficjalna

Instytut Polski w Mińsku
radca - minister - dyrektor IP: Urszula Doroszewska

Brak placówki – państwo obsługiwane przez Ambasadę RP w Bangkoku (Tajlandia).

Państwo obsługiwane przez Ambasadę RP w Limie (Peru).

Konsulat Honorowy RP w La Paz
konsul honorowy: Esther Caroly Salzmann Donig (język konsula hiszpański, angielski, francuski, niemiecki)

Konsulat Honorowy RP w Santa Cruz
konsul honorowy: Roberto Saavedra Brychcy (język konsula hiszpański, angielski, portugalski)

Ambasada RP w Bośni i Hercegowinie w Sarajewie
szef placówki: Andrzej Krawczyk (ambasador)
Strona oficjalna

Brak placówki – państwo obsługiwane przez Ambasadę RP w Pretorii (RPA).

Ambasada RP w Federacyjnej Republice Brazylii w Brasílii
szef placówki: Andrzej Braiter (ambasador)
Strona oficjalna

Konsulat Generalny RP w Kurytybie
konsul generalny: Marek Makowski
Strona oficjalna

Konsulat Honorowy RP w Belo Horizonte
konsul honorowy: Sérgio Pitchon (język konsula portugalski, angielski)

Konsulat Honorowy RP w Fortalezie
konsul honorowy: Hanna Zborowska Neves (język konsula polski, portugalski, hiszpański, angielski)

Konsulat Honorowy RP w Manaus
konsul Honorowy: José de Moura Teixeira Lopes (język konsula portugalski)

Konsulat Honorowy RP w Porto Alegre
konsul honorowy: Wilson Carlos Rodycz

Konsulat Honorowy RP w Salvadorze
konsul honorowy: Antônio Carlos Menezes Rodrigues (język konsula portugalski)

Konsulat Honorowy RP w Vitorii
konsul honorowy: Adam Emil Czartoryski (język konsula portugalski, polski)

Państwo obsługiwane przez Ambasadę RP w Kuala Lumpur (Malezja)

Konsulat Honorowy RP w Bandar Seri Begawan
konsul honorowy: Job Lim

Ambasada RP w Republice Bułgarii w Sofii
szef placówki: Krzysztof Krajewski (ambasador)
Strona oficjalna

Instytut Polski w Sofii
I sekretarz - dyrektor IP: Agnieszka Kościuszko
Strona Oficjalna

Brak placówki – państwo obsługiwane przez Ambasadę RP w Algierze (Algieria).

Konsulat Honorowy RP w Wagadugu
konsul honorowy: Benoit J. Sawadogo (język konsula francuski)

Państwo obsługiwane przez Ambasadę RP w Nairobi (Kenia).

Konsulat Honorowy RP w Bużumburze
konsul honorowy: Samuel Bigawa

Listy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych